Gareth Knight, pseudônimo de Basil Wilby, (nascido em 1930) é um esoterista, cabalista e escritor britânico de diversos livros e numerosos artigos, sendo considerada a sua obra-prima o Practical Guide to Qabalistic Symbolism.

Knight foi editor da revista New Dimensions, foi co-fundador dos Helios Books e colaborou com Walter Ernest Butler na criação de um curso por correspondência em Cabala. Esse curso mais tarde se tornou a base de ensino da escola esotérica Servos da Luz.

Referências gerais 
 CAMPBELL, Eileen; BRENNAN, J.H. Dicionário da mente, do corpo e do espírito: idéias, pessoas e lugares. Trad.: Elisabete Abreu. 1.ed. São Paulo: Mandarim, 1997. (verbete sobre G.Knight na pág. 195)

Ligações externas 
 

Esoterismo